N101 est un sigle qui peut faire référence à:
 Route nationale 101, route nationale française
 Route nationale 101, route nationale portugaise traversant la ville de Braga